Pekka Karjalainen ist der Name folgender Personen:

* Pekka Karjalainen (Schachspieler), finnischer Schachspieler 
 Pekka Karjalainen (Regisseur) (* 1961), finnischer Filmregisseur, Komponist und Sounddesigner